Афгойе (, ) — город на юге центральной части Сомали, находится в провинции Нижняя Шабелле.

География 
Расположен в 25 км к западу от столицы страны, города Могадишо, на берегах реки Уэби-Шабелле.

Климат

Население 
Население города по данным на 2012 год составляет 17 406 человек; оно представлено главным образом несколькими кланами сомалийцев, а также некоторыми национальными меньшинствами. После начала гражданской войны в 1991 году в городе размещается некоторые количество беженцев из южных районов Сомали.

Известные уроженцы 
 Абдуллахи Исса — первый премьер-министр Подопечной территории Сомали

Примечания 

Города Сомали